Rzym – stolica Włoch
Różne:
 Rome – serial telewizyjny
 Rome – zespół z Luksemburga
 Rome – stacja metra w Paryżu
 Rome Film Festival
Miejscowości w USA:
 Rome – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Floyd
 Rome – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Rome – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
 Rome – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Rome – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Rome – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Adams
 Rome – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Rome – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
 Rome – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Rome (ang. Rome Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jefferson
 Rome (ang. Rome Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jones
 Rome (ang. Rome Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Rome (ang. Rome Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Rome (ang. Rome Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
 Rome (ang. Rome Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Rome (ang. Rome Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
 Rome (ang. Rome Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lawrence
 Rome (ang. Rome Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Rome (ang. Rome Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Rome (ang. Rome Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Davison
 Rome (ang. Rome Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel
 Rome (ang. Rome Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams

Zobacz też
 Roma